Андрасте ():

 Андраста — кельтская богиня победы.
 Андрасте — роль Брижит Бардо в фильме «» (1956).
 Андрасте — персонаж компьютерной ролевой игры «» (2009).

См. также 
  — кельтская богиня войны.